Kingswear Castle – fortificazione di Dartmouth, nel Devon, in Inghilterra (Regno Unito)
 PS Kingswear Castle – battello a vapore costruito dalla Philip and Son